W Polsce 
 Modlimowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice 
 Modlimowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Modlimowo – gromada
 Modlimowo – przystanek kolejowy